Jan Nieuwenhuizen kan verwijzen naar:
 Jan Nieuwenhuizen, een programmeur en natuurkundige;
 Jan Nieuwenhuizen, een schaatser;
 Jan Nieuwenhuyzen, oprichter van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.